Honoré est un nom propre qui peut désigner :

Dynastes 
 Honoré I de Monaco, prince de Monaco ;
 Honoré II de Monaco (1562-1604), prince de Monaco ;
 Honoré III de Monaco (1720 -1795), prince de Monaco ;
 Honoré IV de Monaco (1758-1819), prince de Monaco ;
 Honoré V de Monaco (1778-1841), prince de Monaco.

Patronyme 

 Christophe Honoré (1970-), écrivain, réalisateur, scénariste, dramaturge et metteur en scène français ;
 Daniel Honoré (1939-2018), écrivain français ;
 Jean Honoré (1920-2013), cardinal français ;
 Julien Honoré (19?-), acteur français ;
 Lionel Honoré (1971-), professeur des universités, romancier français ;
 Mikkel Honoré (1997-), coureur cycliste danois ;
 Philippe Honoré (1941-2015), dessinateur de presse et illustrateur français ;
 Renaud Honoré (19?-), journaliste français.

Titres 
 Honoré de Marseille, film français réalisé par Maurice Regamey (1956).

Prénom

Prénom et patronyme 
Honoré est un prénom masculin d'origine latine (honoratus) qui signifie  honorable, estimé,  considéré. Il est fêté le 16 mai.

Le nom provient du Nord et Nord-Est de la France. Il a été initialement porté par l'évêque d'Arles au , fondateur du monastère du même nom et un évêque d'Amiens au . La forme méridionale du nom est Honorat ou Honnorat dans le Sud-Est.

Variantes linguistiques 
 français : Honoré, Honorat
 italien : Onorato, Onorio
 espagnol : Honorio, Honorato
 polonais : Honoriusz, Honorat
 latin : Honoratus
 anglais, danois, néerlandais, suédois, roumain, hongrois : Honoré
 lituanien : Onorē (se prononce onorè)
 grec : Ονορέ 
 poitevin: Ounourai diminutif Norai ou Noré
 russe : Онорe (se prononce onore)
 ukrainien : Онорe (se prononce onore)

Autres 
 L'Honoré, navire de guerre de la marine royale française.

Notes et références 

Prénom masculin
Homonymie de titre